Бариновский сельсовет

Курганская область 
 Бариновский сельсовет Шатровского района (упразднён в 2021 году)

Самарская область 
 Бариновский сельсовет Нефтегорского района (преобразован в конце 1990-х в волость)